Antonio Pérez (1540-1611), statista spagnolo e segretario di Filippo II di Spagna
 Antonio Pérez (1583-1672), giurista spagnolo
 Antonio Perez della Lastra (1631-1700), vescovo spagnolo
 Antonio Perez (1821-1890), deputato del Regno d'Italia e sindaco diVerona